Агапту Родни Аноа’й (; ) — американский рестлер, наибольшую известность получил в World Wrestling Federation (WWF) под именем Ёкодзуна (, ; термин «ёкодзуна» означает самый высокий ранг в сумо).

Хотя персонаж Ёкодзуны изображался как борец-сумоист, Аноа’и никогда не был настоящим сумотори. Хотя Ёкодзуна боролся как представитель Японии, в реальной жизни Аноа’и был американским самоанцем. Однако его менеджером японский персонаж Мистер Фудзи (японский американец), который следовал за Аноа’и на ринг с деревянным ведром соли и размахивал японским флагом.

В WWF Аноа’й был двукратным чемпионом мира WWF, двукратным командным чемпионом WWF (с Оуэном Хартом), а также победителем «Королевской битвы» 1993 года. Ёкодзуна стал первым рестлером самоанского происхождения, который выиграл главный титул WWE, также он стал третьим новичком (после Брока Леснара и Шимуса), быстрее всего выигравшим титул чемпиона WWF/E после своего дебюта.

В 2012 году был посмертно включён в Зал славы WWE.

Карьера в рестлинге

Личная жизнь 
Член рестлинг-династии Аноа’й: Роман Рейнс, Рикиши, Саму, Роузи, Ману, Умага и Дуэйн Джонсон являются его двоюродными братьями, и Афа и Сика — дядями. У него было двое детей, Джастин и Кейлани.

Смерть 
23 октября 2000 года, через три недели после своего 34-го дня рождения, Аноа’й умер от отека легких в своем номере в отеле Moat House на Парадайз-стрит в Ливерпуле во время рестлинг-тура по Великобритании для All Star Wrestling.

В то время широко сообщалось, что он умер от сердечной недостаточности или сердечного приступа, но позже выяснилось, что это неверно, поскольку в его легких были обнаружены серьёзные признаки закупорки жидкостью. Его вес на момент смерти составлял 260 кг.

Титулы и достижения 
 Pro Wrestling Illustrated
 Самый прогрессирующий рестлер года (1993)
 № 5 в списке 500 лучших рестлеров 1993 года
 № 145 в списке 500 лучших рестлеров за всю историю в 2003 году
 World Wrestling Federation
 Чемпион WWF (2 раза)
 Командный чемпион мира WWF (2 раза) — с Оуэном Хартом
 Победитель «Королевской битвы» (1993)
 Зал cлавы WWE (2012)
 Universal Wrestling Association
 Чемпион мира среди трио UWA — с Фату и Самоанским дикарём

Примечания

Ссылки 

 
  Профиль Ёкодзуны на сайте Cagematch.net
  Профиль Ёкодзуны на сайте Wrestlingdata.com
  Профиль Ёкодзуны на сайте Internet Wrestling Database

Рестлеры, известные под псевдонимами
Умершие от отёка лёгких
Семья Аноа’й
Члены Зала славы WWE
Рестлеры США